Der Weibsteufel steht für:

 Der Weibsteufel, Drama von Karl Schönherr (1914)

Filme:
 Der Weibsteufel (1920), siehe Die Würghand, österreichischer Film von Cornelius Hintner 
 Der Weibsteufel (1924) (Thy Name Is Woman), US-amerikanischer Film von Fred Niblo 
 Der Weibsteufel (1951), österreichischer Film von Wolfgang Liebeneiner 
 Der Weibsteufel (1966), österreichischer Film von Georg Tressler
 Der Weibsteufel (1984), österreichischer Fernsehfilm von Josef Kuderna und Dietmar Schönherr 
 Der Weibsteufel (2000), deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Jo Baier 
 Der Weibsteufel (2009), deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Peter Schönhofer